Zakład Astrofizyki Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Toruniu – oddział Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk, mieszczący się w Toruniu.

Lokalizacja 
Zakład znajduje się na terenie Zespołu Staromiejskiego, przy ulicy Rabiańskiej 8, w sąsiedztwie Żywego Muzeum Piernika oraz Muzeum Diecezjalnego.

Siedziba

Charakterystyka 
Instytut powołano do istnienia 16 października 1956 roku jako Pracownię Astrofizyki I. W 1962 roku na terenie Obserwatorium Astronomicznego UMK w Piwnicach pod Toruniem oddano do użytku kamerę Schmidta. 

Jednostką macierzystą Instytutu jest Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie.

Badania 
Głównymi profilami badań Instytutu są: 
 ewolucji gwiazd
 teorii akrecji
 astrofizyki wysokich energii
 dynamiki układów gwiazdowych
 kosmologii
 teorii względności
 astrofizyki gwiazd neutronowych
 komputerowych symulacji procesów astrofizycznych

Zobacz też 
 Uczelnie i placówki naukowe w Toruniu
 Archiwa w Toruniu
 Biblioteki w Toruniu

Przypisy 

Zakłady Polskiej Akademii Nauk
Oświata w Toruniu